Spoorlijn 170 (Tsjechië)
Spoorlijn 170 (Polen)